Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – solistki – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej kobiet rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbyła się 24 i 25 lutego w hali Pacific Coliseum.

Mistrzynią olimpijską została Koreanka Kim Yu-na z przewagą 23,06 pkt nad wicemistrzynią olimpijską Japonką Mao Asadą. Brązowy medal olimpijski zdobyła reprezentantka gospodarzy Joannie Rochette. Rochette zdecydowała się wystąpić pomimo nagłej śmierci jej matki Thérèse, która zmarła 21 lutego 2010 roku na atak serca w wieku lat 55 w szpitalu w Vancouver po przybyciu do miasta, aby obejrzeć olimpijski występ córki. Kanadyjka pobiła swoje wszystkie rekordy życiowe i zadedykowała swój sukces matce.

Rekordy świata 
Tabela prezentuje rekordy świata w konkurencji solistek przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

W trakcie zawodów olimpijskich ustanowiono następujące rekordy świata:

Terminarz

Wyniki

Program krótki

Program dowolny

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010